Unter Mirant ist zu verstehen:

 ein US-amerikanischer Energiekonzern, der am 15. Juli 2003 um Gläubigerschutz ansuchte und damit auch deutsche Banken in Bedrängnis brachte, siehe Mirant Services LLC
 ein Anagramm des bürgerlichen Namens "Martin", mit dem das barocke Multitalent Laurentius von Schnüffis sich benannte.